Peymann ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Peymann (* 1937), deutscher Theaterregisseur und Intendant
 Ernst Peymann (1737–1823), deutscher General